Wolfheart — дебютный студийный альбом португальской готик-метал группы Moonspell, вышедший в 1995 году.

Wolfheart вышел на одном из крупнейших металических лейблов — Century Media, внимание которого привлёк мини-альбом Under the Moonspell. Все композиции написаны на английском языке, кроме «Trebaruna», «Atægina» и припева в «Alma Mater» на португальском.

Альбом стал прорывом для Moonspell и для португальской металической сцены в целом. За релизом последовали европейские турне с Tiamat и Morbid Angel. Было продано более 50 000 копий альбома.

Стиль 
Критики определяют стиль альбома либо как готик-метал, либо как самобытный вариант блэк-метала. Главные отличительные черты альбома — яркий вокал Фернанду Рибейру, варьирующийся от гроулинга до густого чистого голоса в стиле Питера Стила из Type O Negative, запоминающиеся гитарные мелодии и фолковые мотивы, особенно проявляющиеся в акустической «Lua d’Inverno» и исполненной на родном португальском «Trebraruna». По мнению критика портала Tartarean Desire, Wolfheart стал высшим достижением группы.

Список композиций

Участники записи 
 Langsuyar (Фернанду Рибейру) — вокал
 Ares (Жуан Педру) — бас-гитара
 Mike (Мигел Гаспар) — ударные
 Passionis (Педру Пайшан) — клавишные. бэк-вокал
 Mantus — гитара
 Биргит Цахер — сессионная вокалистка

Примечания 

Альбомы Century Media Records
Дебютные альбомы 1995 года
Альбомы Moonspell